RMT steht für:
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, britische Transportgewerkschaft
 Relationships Motivation Theory, siehe Selbstbestimmungstheorie #Mini-Theorien
 Rimatara Airport (IATA-Code), Flughafen von Rimatara, Austral-Inseln, Übersee-Territorium Französisch-Polynesien

rmt steht für:
 Domari (ISO-639-3-Code), eine der indoarischen Sprachen

Abkürzung